Filialkirche Oberdrum bezeichnet:

 Filialkirche St. Georg (Oberdrum)
 Filialkirche St. Helene (Oberdrum)